Жирардон:

 Жирардон, Мишель — французская актриса.
 Жирардон, Франсуа — французский скульптор.